Смокинг:

 Смокинг — вечерний чёрный пиджак с открытой грудью и длинными, обшитыми шёлком лацканами.
 Смокинг — фильм режиссёра Кевина Донована.